Wotu kan syfta på:

 Kecamatan Wotu – ett distrikt (kecamatan) i Sulawesi Selatan, Indonesien
 Wotu (språk) – ett austronesiskt språk